De samenstelling Eerste Kamer 2003-2007 is een lijst van leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal in de periode vanaf de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003. De zittingsperiode ging in op 10 juni 2003 en eindigde op 11 juni 2007.

De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst. Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de verkiezingen van 26 mei 2003
De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst. Leden die uitsluitend op grond van hun voorkeurstemmen zijn gekozen, zijn met (**) aangegeven, overige leden die voldoende voorkeurstemmen haalden met (*).

CDA (23 zetels)

PvdA (19 zetels)

VVD (15 zetels)

GroenLinks (5 zetels)
 Diana de Wolff, fractievoorzitter
 Leo Platvoet
 Mirjam de Rijk
 Jos van der Lans
 Sam Pormes

SP (4 zetels)
 Tiny Kox, fractievoorzitter
 Anja Meulenbelt
 Ronald van Raak
 Tineke Slagter-Roukema

D66 (3 zetels)
 Eddy Schuyer, fractievoorzitter
 Gerard Schouw
 Jacob Kohnstamm

ChristenUnie (2 zetels)
 Egbert Schuurman, fractievoorzitter
 Eimert van Middelkoop

SGP (2 zetels)
 Gerrit Holdijk, fractievoorzitter
 Gert van den Berg

LPF (1 zetel)
 Rob Hessing, fractievoorzitter

Onafhankelijke SenaatsFractie (1 zetel)
 Henk ten Hoeve, fractievoorzitter

Bijzonderheden 
 Karla Peijs (CDA) nam haar benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan omdat ze als minister was toegetreden tot het kabinet-Balkenende II. In haar plaats werd Alis Koekkoek beëdigd.

Wijzigingen in de samenstelling

2003 
 17 juni: Yvonne Timmerman-Buck (CDA) nam ontslag als fractievoorzitter van haar partij wegens haar verkiezing tot voorzitter van de Eerste Kamer. Op 1 juli dat jaar nam Jos Werner haar taken als fractievoorzitter over.
 8 september: Raymond Leenders (PvdA) overleed. Op 30 september dat jaar werd hij opgevolgd door Ton Doesburg.
 22 september: Johan Stekelenburg (PvdA) overleed. Op 4 november dat jaar werd hij opgevolgd door Frans Leijnse. Als fractievoorzitter van PvdA werd Stekelenburg op 11 november 2003 opgevolgd door Han Noten.

2004 
 7 september: Jacob Kohnstamm (D66) werd op 1 augustus 2004 voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en verliet daarom per 7 september de Kamer. Dezelfde dag nog werd hij opgevolgd door Hans Engels.
 28 september: Marian Soutendijk-van Appeldoorn (CDA) nam ontslag als Eerste Kamerlid nadat ze tot de conclusie was gekomen dat deze functie niet te verenigingen was met haar ambt van rechter in Rotterdam. Ze werd op dezelfde dag opgevolgd door Hans Franken.
 12 oktober: Mirjam de Rijk (GroenLinks) werd op 1 november 2004 voorzitter van de Stichting Natuur en Milieu en verliet de Eerste Kamer. Dezelfde dag werd haar opvolger Tof Thissen beëdigd.

2005 
 18 april: Alis Koekkoek (CDA) overleed. Op 10 mei werd zijn opvolger, Henk Pruiksma, beëdigd.
 1 mei: Nicoline van den Broek-Laman Trip (VVD) nam ontslag als fractievoorzitter van haar partij. Ze werd dezelfde dag opgevolgd door Uri Rosenthal.

2006 
 30 oktober: Sam Pormes (GroenLinks) nam afscheid na eerdere problemen tussen hem en de fractie Een dag later werd Goos Minderman beëdigd als opvolger.
 29 november: Ronald van Raak (SP) werd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 gekozen in de Tweede Kamer en neemt daarom afscheid van de Eerste Kamer. Hij werd op 12 december dat jaar opgevolgd door Bob Ruers, die eerder ook al senator was.

2007 
 1 januari: Henk Woldring (CDA) nam vanwege persoonlijke omstandigheden ontslag als Eerste Kamerlid. Op 10 januari dat jaar werd Lous Coppoolse beëdigd als zijn opvolger.
 21 februari: Ab Klink (CDA) en Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) namen afscheid van de Eerste Kamer om als minister zitting te kunnen nemen in het kabinet-Balkenende IV. Ze werden opgevolgd door respectievelijk Jan de Graaf (CDA) op 6 maart 2007 en Jurn de Vries (ChristenUnie) op 27 februari dat jaar.

Zie ook 
 Huidige samenstelling Eerste Kamer 
 Huidige samenstelling Tweede Kamer 

Nederlandse politiek in 2003
Nederlandse politiek in 2004
Nederlandse politiek in 2005
Nederlandse politiek in 2006
Nederlandse politiek in 2007
2003-2007